Douglas County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Douglas County (Colorado)
 Douglas County (Georgia)
 Douglas County (Illinois)
 Douglas County (Kansas)
 Douglas County (Minnesota)
 Douglas County (Missouri)
 Douglas County (Nebraska)
 Douglas County (Nevada)
 Douglas County (Oregon)
 Douglas County (South Dakota)
 Douglas County (Washington)
 Douglas County (Wisconsin)